Козак Владимир Анатольевич (; род. 12 июня 1993 года; Ташкент, Узбекистан) — узбекистанский футболист. Защитник ташкентского клуба «Пахтакор» и национальной сборной Узбекистана.

Владимир Козак начал свою профессиональную карьеру в 2010 году в составе «Пахтакора». На конец 2014 в семидесяти четырёх матчах забил восемь голов.

29 мая 2014 года дебютировал за национальную сборную Узбекистан в товарищеском матче против сборной Омана. До этого он успел играть в молодёжной и юношеской сборной Узбекистана.

Достижения 
 Чемпион Узбекистана (2): 2012, 2014
 Вице-чемпион Узбекистана: 2010, 2022
 Бронзовый призёр чемпионата Узбекистана: 2011
 Обладатель Кубка Узбекистана: 2011

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Узбекистана
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки сборной Узбекистана по футболу